Crenoicus är ett släkte av kräftdjur. Crenoicus ingår i familjen Phreatoicidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Crenoicus